Тютрюмово — название населённых пунктов:

Россия 
 Тютрюмово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Тютрюмово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
 Тютрюмов